Пикули — термин, который может означать:

 Пикули — маринованные овощи
 Пикули — деревня в России
 Пикули — ютуб–канал; его никнейм